Regium è il nome che apparteneva a due città italiane in epoca romana:
Regium Julium (o Rhegium Julium) – l'odierna Reggio Calabria;
Regium Lepidi – l'odierna Reggio Emilia.